Equivalenza o equivalente può riferirsi a diversi concetti:

Arti e spettacolo 

 Unità equivalente ad album - unità di misura nell'industria musicale
 Classe di equivalenza (musica)

Giurisprudenza 

 Dottrina degli equivalenti - nel diritto dei brevetti

Linguistica 

 Equivalenza - negli studi della traduzione

Logica 

 Equivalenza logica - dove due affermazioni sono logicamente equivalenti se hanno lo stesso contenuto logico
 Equivalenza materiale (se e solo se) - una relazione in cui la verità di una delle affermazioni collegate richiede la verità dell'altra

Scienze e tecnologia

Chimica 

 Equivalente (o grammo-equivalente) - unità di misura della quantità
 Punto di equivalenza
 Peso equivalente

Economia 

 Certezza equivalente, un principio legato al premio per il rischio
 Equivalenza economica, un concetto di economia ingegneristica
 Equivalenza ricardiana o equivalenza di Ricardo–de Viti–Barro - proposizione in economia
 Equivalente a tempo pieno - metodo per misurare e dimensionare il personale

Fisica 

 Principio di equivalenza - nella teoria della relatività generale
 Equivalente meccanico del calore
 Equivalente in TNT - unità di misura dell'energia
 Equivalenza massa ed energia

Informatica 

 Turing equivalenza o completezza di Turing
 Equivalenza semantica nei metadati informatici

Matematica 

 Uguaglianza (matematica)
 Relazione di equivalenza
 Equivalente infinitesimale (forma indeterminata)
 Equivalenza elementare - nella teoria dei modelli
 Equivalenza matriciale - in algebra lineare
 Equivalenza sinistra-destra tra matrici
 Equivalenza asintotica o stima asintotica